Space Is the Place – album di Sun Ra
Space Is the Place – film di John Coney
Space Is the Place – colonna sonora dell'omonimo film